Пётр Фёдорович Логунов: Логунов, Пётр Фёдорович (1908—1969) — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Логунов, Пётр Фёдорович (род. 1944) — советский футболист.